Фридрих I Католик (; ок.  — ) — герцог Австрии (1194—1198) из династии Бабенбергов.

Биография 

Фридрих I был сыном Леопольда V, герцога Австрии и Штирии, и Илоны Венгерской, дочери короля Гезы II.

Перед смертью Леопольд V разделил свои владения: Австрия досталась старшему сыну Фридриху, Штирия — младшему Леопольду VI. Правление Фридриха в Австрии продолжалось недолго: в 1197 году он отправился в крестовый поход в Палестину, где и погиб.

Фридрих I не был женат и детей не имел. Ему наследовал его младший брат Леопольд VI, вновь объединивший Штирию и Австрию в единое государство.

Родословная

Примечания

Литература

Ссылки 
 Friedrich I. at AEIOU

Герцоги Австрии